

Sigle 
Advanced Distributed Learning  – iniziativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti relativa all'e-learning, collegata a SCORM;
American Dialect Society  – società per lo studio e la promozione dell'Inglese americano e dei suoi dialetti;
Anti-Defamation League  –  associazione contro la diffamazione del popolo ebraico;
Arthur D. Little  – società di consulenza manageriale;
Assertion definition language  – in informatica, Linguaggio di definizione delle Asserzioni;
Activities of daily living  – indicatore per misurare il grado di autonomia di una persona nel compiere le sue attività basilari;
Agenda Digitale Locale  – documento di riferimento informativo ed attuativo di un ente locale per il digitale.
Analisi Discriminante Lineare -

Codici 
 ADL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Adelaide (Australia)
 ADL – codice vettore ICAO di Aero Dynamics
 adl – codice ISO 639-3 della lingua galo

Mineralogia 
Adl  – abbreviazione di adularia

Altro 
 AdL – abbreviazione di L'Avvenire dei Lavoratori, quotidiano svizzero

Note